Hazel Green kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hazel Green (Alabama)
Hazel Green (Wisconsin)